Příjmení Litvinov  nosí více osob:

 Maxim Maximovič Litvinov (1876–1951), sovětský politik, ministr zahraničí Sovětského svazu
 Pavel Litvinov  (* 1940), ruský fyzik, disident, účastník demonstrace na Rudém náměstí v srpnu 1968, vnuk Maxima Litvinova
 Sergej Litvinov (1956–2018), sovětský atlet ruské národnosti, olympijský vítěz v hodu kladivem